Rhynchospio harrisae är en ringmaskart som beskrevs av Delgado-Blas och Díaz-Díaz 20. Rhynchospio harrisae ingår i släktet Rhynchospio och familjen Spionidae. 

Artens utbredningsområde är Karibiska havet. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
harrisae